Репертуар Государственного академического Малого театра:
 Репертуар Императорского Малого театра — репертуар в дореволюционный период.
 Репертуар Малого театра СССР — репертуар в советский период.
 Репертуар Малого театра России — современный репертуар театра.